Магистрала 41 на САЩ () е пътна магистрала, част от Магистралната система на Съединените щати преминаваща през щатите Флорида, Джорджия, Тенеси, Кентъки, Индиана, Илинойс, Уисконсин и Мичиган. Обща дължина 1994,5 мили (3245,5 km), от които най-много във Флорида 478,9 мили (770,7 km), най-малко в Илинойс 64,8 мили (140,3 km),.

Магистралата започва центъра на град Маями, Флорида, насочва се на запад, пресича северната част на националния парк Евърглейдс, след което при град Нейпълс завива на север и до град Тампа следи западното крайбрежие на щата. След Тампа магистралата запазва северното си направление, но се отклонява от крайбрежието, преминава през още 4 окръжни центъра и 22 km след град Джаспър навлиза на територията на щата Джорджия. На протежение от 583 km пресича целия щат от юг на север, като преминава през 20 окръжни центъра, в т.ч. през столицата Атланта и при град Чатануга преминава в щата Тенеси. Пресича централната част на щата от югоизток на северозапад като преминава през столицата Нашвил и слез 322 km влиза в щата Кентъки. В този участък, на протежение от 171 km преминава през западната част на щата и при град Евансвил пресича река Охайо и навлиза в щата Индиана. Тук, на протежение от 450 km пресича от юг на север крайната му западна част и навлиза в щата Илинойс. Преминава през центъра на град Чикаго и достига границата на щата Уисконсин. Тук на протежение от 361 km преминава последователно през градовете Милуоки, Ошкош и Грийн Бей, след което влиза в северната част на щата Мичиган. В началото има северна посока като минава през град Есканаба, при град Маркет достига до южния бряг на Горно езеро, завива на запад, а след това отново на север, минава през окръжните центрове Лантс и Хоутън и завършва в градчето Купър Харбър, разположено на северния бряг на полуостров Кийуино, вдаващ се далеч навътре във водите на Горно езеро.

От Магистрала 41 на САЩ се отделят 4 вторични магистрали, която също са част от Магистралната система на Съединените щати:
 Магистрала 141  в щатите Уисконсин и Мичиган 167 мили (269 km);
 Магистрала 341  в щата Джорджия 222 мили (357 km);
 Магистрала 441  в щатите Флорида, Джорджия, Северна Каролина и Тенеси 906 мили (1458 km);
 Магистрала 641  в щатите Тенеси и Кентъки 113 мили (182 km).

Вижте също 
 Магистрална система на Съединените щати
 Междущатска магистрална система

Източници 

1